«Подданные революции» — художественный широкоэкранный историко-биографический фильм, посвященный памяти Генриха Звейнека, первого комиссара Инзенской дивизии, погибшего при обороне Луганска и похороненного на Красной площади.

Сюжет 
В России 1918 года революция, голод, интервенция. Главный герой, двадцатилетний юноша назначен комиссаром в Инзенскую дивизию. Он участвует в формировании первых регулярных частей Красной армии в ходе тяжёлых боёв по взятию Симбирска и погибает в бою при обороне Луганска весной 1919. Параллельно Генрих невольно попадает в двусмысленную личную ситуацию. У него есть в Москве любимая девушка по имени Ася и в то же время он вынужден защищать медсестру Ирину от домогательств командира дивизии Лациса.

В фильме звучат стихи Я. Райниса. В трактовке темы революционного героизма и самопожертвования чувствуется стилистическое влияние Ф. Ницше и А. Платонова. Генрих сомневается в праве революции творить братоубийственное кровопролитие и погибает, поднимая дрогнувших солдат в атаку. В финальной сцене штурма высоты «Острая могила» звучит тема обречённости революционного порыва, гибнут все главные герои. В Луганске установлен бюст Г. Звейнека. В фильме фамилия главного героя изменена на «Звиедрис».

Съёмочная группа 
 Автор сценария — Юлий Карасик, Наталья Синельникова
 Режиссёр-постановщик — Сергей Мартьянов
 Оператор-постановщик — Сергей Гаврилов
 Художник-постановщик — Валерий Кукенков
 Композитор — Юрий Каспаров
 Звукооператор — Маргарита Томилова
 Художник-гримёр — Ирина Колесникова
 Монтаж — Светлана Тарик
 Директор картины — Геннадий Алексеев

В ролях 
 Андис Стродс — Генрих Звиедрис
 Гинтс Озолиньш — Ян Лацис, начдив
 Виктор Ющенко — Владимир Александрович Максимов, начштаба
 Анатолий Рудаков — Шариков, ординарец Генриха
 Елена Костина — Ирина, медсестра
 Андрей Погодин —  Валериан Владимирович Куйбышев
 Николай Кочегаров —  Михаил Николаевич Тухачевский
 Мурад Джанибекян — Гай
 Лесь Сердюк — Опанасенко
 Валерий Сторожик — Этьен, французский журналист
 Иварс Пуга —  Отто Штарке, немецкий интернационалист
 Екатерина Урманчеева — Ася, подруга Генриха
 Вячеслав Глушков — Иван Васильков, комполка
 Юрий Юрченко — Сурков, красноармеец-анархист Владимир Чуприков — Говорков Виталий Матвеев — Сурогин''

Ссылки 
Советское кино http://soviet-movies.ru/Reviews/Poddanye_revoliutsii.html 

Киноафиша https://www.kinoafisha.info/movies/8358608/

Фильм «Подданные революции», экран 4х3 https://megogo.ru/ru/view/8340-poddannye-revolyucii.html

Генрих Звейнек https://voencomuezd.livejournal.com/1300103.html

Литература 
Гурвич, Лев Менделевич. Генрих Звейнек — Москва : Политиздат, 1971. — 88 с. Когда им было двадцать. Латыши в гражданской войне в СССР 1918—1920 Лаппо, Дмитрий Данилович. В одном строю — Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1975. — 128 с. Герои гражданской войны в СССР 1918—1920. «Советский экран» № 24 декабрь 1988 год, стр. 19 «Кинофильмы вышедшие на экраны в 1988 году».

Фильмы-биографии СССР
Советские фильмы о Гражданской войне в России
Фильмы СССР 1987 года
Исторические фильмы СССР
Фильмы Свердловской киностудии
Фильмы:Персонаж:Михаил Тухачевский